Hulán může být:

hulán – příslušník polské kavalérie, polský kavalerista
hulán (tanec) – český lidový tanec

příjmení osob
Luděk Hulan – český jazzový kontrabasista
Radek Hulán – český bloger, webdesigner